43P kan syfta på:

 43P/Wolf-Harrington - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-11M - en rysk Progress farkost.